Niinivaara peut signifier:

Toponymes  
 Niinivaara, quartier de Joensuu

Patronymes  
 Eeva Niinivaara (1901–2000), maître de conférences à l'Université d'Helsinki
 Ensi Niinivaara (1915–1978), écrivain
 Erkki Niinivaara (1907–1985), journaliste, prêtre
 Piki Niinivaara (1919–2010), professeur
 Elina Niinivaara, chercheur 	 
 Maria Niinivaara, personnalité politique,